Příjmení Wells nosí více významných osobností:

 Alice Stebbins Wells (1873–1957) – první americká policistka
 Allan Wells (* 1952) – britský sprinter, olympijský vítěz
 Benedict Wells (* 1984) – německo-švýcarský spisovatel
 Deborah Wells (* 1968) – maďarská pornoherečka
 Harry Kohlsaat Wells – americký marxistický filozof a psycholog
 Herbert George Wells (1866–1946) – anglický spisovatel
 Ida B. Wells (1862–1931) – africko-americká novinářka, muckrakerka, sufražetka, feministka, zastánkyně georgismu a vůdkyně Amerického hnutí za občanská práva
 John Wells (* 1942) – americký biolog
 Julie Elizabeth Wells, provdaná Andrewsová (* 1935) – britská zpěvačka, herečka a spisovatelka
 Junior Wells (1934–1998) – americký bluesový zpěvák a hráč na harmoniku
 Kellie Wellsová (* 1982) – americká atletka, sprinterka
 Kelly Wells (* 1984) – americká pornoherečka
 Kitty Wells (1919–2012) – americká country zpěvačka a skladatelka
 Mark Wells (* 1957) – americký hokejový útočník
 Orson Welles (1915–1985) – americký filmový herec, scenárista, režisér a producent
 Peter Bryan Wells (* 1963) – americký římskokatolický kněz
 Rebecca Wellsová (* 1952) – americká spisovatelka, herečka a autorka divadelních her
 Simon Wells (* 1961) – americký režisér, pravnuk H. G. Wellse
 Shannon Wells Lucidová (* 1943) – americká astronautka
 Wayne Richard Wells, uměleckým jménem Wayne Static (1965–2014) – zpěvák a kytarista

Externí odkazy